Железный человек — хоккейный приз, вручаемый игроку, который провёл наибольшее количество матчей в Континентальной хоккейной лиге (ранее — в чемпионате России) суммарно за последние три сезона (с учётом игр регулярного чемпионата и плей-офф). 

Приз был учреждён в 2002 году компанией «World Class», с сезона 2008/09 вручается Континентальной хоккейной лигой на официальной церемонии закрытия сезона.

Обладатели 
Обладателями приза становились 14 игроков, четверо из них получали награду дважды. Единственным легионером, получавшим приз, стал чех Ян Коварж.

Примечание:

 в квадратных скобках указано, в какой раз хоккеист получал приз «Железный человек» (для тех, кто выигрывал награду более одного раза).
 в сезонах 2018/19, 2019/20, 2020/21 приз не вручался.

См. также 

 Призы российского хоккея
 Трофеи КХЛ

Примечания

Ссылки 
 Хоккейные архивы

Призы российского хоккея с шайбой
Призы КХЛ